CVC è la sigla o l'acronimo di:

 Catetere venoso centrale, presidio medico per l'infusione di liquidi e somministrazione di farmaci endovena
 Centro Velico Caprera, club e scuola di navigazione a vela italiano della Maddalena
 CVC Capital Partners, società di investimenti finanziari in prevalenza orientata all'acquisizione dei diritti di eventi sportivi

Codici 
 CVC, codice IATA dell'aeroporto civile di Cleve (Australia)